

Formato 
O torneio consiste atualmente em doze equipes que se enfrentam na em sistema de mata-mata, dividido em quatro fases. Os seis vencedores na primeira fase se enfrentam na segunda e os três triunfantes seguem na disputa mais o perdedor com melhor aproveitamento, assim formando as duas semifinais. 

Todos os jogos são disputados num só dia e com dois tempos de dez minutos cada.

Edição de 2011 

Torneio Início da Bahia
Futebol de 2011 na Bahia